Il singolare del torneo di tennis Clarins Open 1989, facente parte del WTA Tour 1989, ha avuto come vincitrice Sandra Cecchini che ha battuto in finale Regina Rajchrtová 6–4, 6–7 (5–7), 6–1.

Teste di serie 

 Nathalie Tauziat (quarti di finale)
 Isabel Cueto (quarti di finale)
 Radka Zrubáková (quarti di finale)
 Sandra Cecchini (campionessa)

 Bettina Fulco (secondo turno)
 Regina Rajchrtová (finale)
 Sandra Wasserman (primo turno)
 Patricia Tarabini (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Clarins Open 1989